Die Saison 2021/22 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die sechsundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 11. September 2021 und endete am 14. Mai 2022. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurden die Skurios Volleys Borken, die auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichteten. Absteigen mussten SSF Fortuna Bonn und RC Sorpesee, der VC Olympia Münster zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 14 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 BBSC Berlin
 VC Olympia Berlin
 SSF Fortuna Bonn
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 VC Allbau Essen
 ETV Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 VC Olympia Münster
 VfL Oythe
 RC Sorpesee
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2020/21 wurde der TSV Bayer Leverkusen, der auf den Aufstieg verzichtete. Bereits während der letzten Saison zog der BSV Ostbevern seine Mannschaft zurück. Aus der Dritten Liga West kam der VCO Münster, der wie der VCO Berlin mit einem Sonderspielrecht startete.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der TV Dingolfing, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen mussten die proWIN Volleys TV Holz und der TV 05 Waldgirmes.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TV Altdorf
 VC Olympia Dresden
 TV Dingolfing
 SSC Freisen
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 TV Planegg-Krailling
 TG Bad Soden
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Waldgirmes
 VC Wiesbaden II

Meister der Saison 2020/21 und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Neuwied 77. Aufsteiger aus der Dritten Liga Süd war der SSC Freisen. Mit einem Sonderspielrecht startete erneut der VCO Dresden.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2021 22
Volleyballsaison 2021/22